Vitaly Petrovich Gerasimov (en ruso: Виталий Петрович Герасимов; Kazán, 9 de julio de 1977-¿Járkov, 7 de marzo de 2022?) es un general de división de la fuerza terrestre de Rusia. Durante la invasión rusa de Ucrania en el año 2022, el Ministerio de Defensa ucraniano declaró que Gerasimov había muerto en el Óblast de Járkov el 7 de marzo. En el momento de su presunta muerte, se desempeñaba como jefe de personal y primer subcomandante del 41º Ejército de Armas Combinadas.

Educación 
Vitaly Petrovich Gerasimov nació el 9 de julio de 1977. Gerasimov se graduó de la Escuela Superior de Comando de Tanques de Kazán en 1999, y del Combinado Arma Academia de las Fuerzas armadas de la Federación rusa en 2007.

Carrera militar 
Gerasimov luchó en la segunda guerra chechena (1999 – 2000) y recibió medallas de campaña por participar en la operación militar rusa en Siria (desde 2015) y la anexión rusa de Crimea en 2014.

En octubre de 2013, como coronel de las fuerzas armadas rusas, ascendió a comandante de la 15ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados. En 2016 se le dio el mando de la 35ª brigada separada de guardias fusileros motorizados del 41º Ejército de Armas Combinadas, con base en Aleisk.

Posible fallecimiento 
Según las autoridades ucranianas, Gerasimov murió durante la invasión rusa de Ucrania el 7 de marzo de 2022, cerca de Járkov, junto a varios otros altos funcionarios rusos.  El grupo de verificación de datos OSINT Bellingcat, con sede en los Países Bajos, dijo que había confirmado la muerte accediendo a una intercepción ucraniana de las comunicaciones rusas, así como por medio de «una fuente rusa».  El periódico The Guardian informó el 8 de marzo que el departamento de defensa de Ucrania «transmitió lo que afirmaba que era una conversación entre dos oficiales rusos del FSB que discutían la muerte y se quejaban de que sus comunicaciones seguras ya no funcionaban dentro de Ucrania». CNN dijo no haber verificado de forma independiente la muerte de Gerasimov y que los funcionarios estadounidenses todavía no lo han confirmado.

Semanas después, el 23 de mayo, reapareció al ser premiado por el comandante del distrito central, el coronel general Alexander Lapin al premiar al personal distinguido durante la "operación especial".

Referencias 

 Noticias del ascenso de Gerasimov a mayor general en septiembre de 2019 de la revista mensual del Ministerio de Defensa de Rusia Российское военное обозрение ( Revista militar rusa ), a través de Wayback Machine

Personas de Kazán
Víctimas de la invasión rusa de Ucrania de 2022
Militares de Rusia del siglo XXI
Generales de Rusia
Militares muertos en combate